Jacno ist der Name folgender Personen:
 Marcel Jacno (1904–1989), französischer Typograf, Plakatkünstler und Grafikdesigner
 Jacno (Musiker) (1957–2009), französischer Musiker